

Voci correlate 
Pallanuoto ai Giochi della XIV Olimpiade

Collegamenti esterni